Stylus — препроцессор CSS языка с SASS-подобным синтаксисом и возможностью использовать математические операции, примеси, функции, переменные, циклы и условия. 

Для синтаксиса характерно использование отступов вместо скобок и отсутствие точек с запятой.

Основные конструкции языка

Математические операции

Миксины 
border-radius(n)
  -webkit-border-radius n
  -moz-border-radius n
  border-radius n

form input[type=button]
  border-radius(5px)

транформруется в

form input[type=button] {
  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
}

Функции 
 body 
   padding add(10px, 5)

трасформируется в 

body {
   padding: 15px;
 }

Переменные 
font-size = 14px
font = font-size "Lucida Grande", Arial

body
  font font, sans-serif

трансформируется в…

body {
  font: 14px "Lucida Grande", Arial, sans-serif;
}

первый font — название правила, второй — переменная, включающая в себя еще другую переменную (font-size)

Циклы и условия

Примечания

Ссылки 
 

Языки стилей